Сперасе́д () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 130 км на схід від Марселя, 34 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 536 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1339,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сперасед 
 Сперасед на сайті французького Національного інституту географії
 Сперасед на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сперасед на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Сперасед на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Сперасед на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сперасед на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи